Ceuthosira är ett släkte av svampar. Ceuthosira ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceuthosira